Evento (computação) — uma mensagem do software indicando que algo aconteceu, como por exemplo o pressionamento de uma tecla ou um clique do mouse
 Evento (matemática) — subconjunto do espaço amostral
 Evento (relatividade) — ponto do espaço-tempo
 Evento (teoria das probabilidades) — uma realização de possível alternativa de um fenômeno probabilístico
 Evento midiático — um evento que atrai atenção da mídia